Palo Grande peut désigner:

Toponymes

Palo Grande : un corregimiento du district d'Alanje dans province de Chiriquí.

Palo Grande : localité de la paroisse civile de Marawaka de la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme